Kiendpalogo peut désigner :
 Kiendpalogo, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso
 Kiendpalogo, la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso

Homonymie de localités